Volleyball-Club Olympia '93 Berlin 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball-Club Olympia '93 Berlin 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile